Lorius kan syfta på:

 Mount Lorius – ett berg i Östantarktis
 Lorius (släkte) – ett släkte av papegojor